miejscowości w Polsce
 Chylice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów 
 Chylice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno 
 Chylice - dzielnica Konstancina-Jeziorny
 Cegielnia-Chylice - dzielnica Konstancina-Jeziorny
Zobacz też: Chylice-Kolonia